1,1,1-trichloorethaan
 1,1,2-trichloorethaan